Harrison kan syfta på:

 Harrison (namn) – ett för- och efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Harrison Passage, 
 Mount Harrison, Antarktis,

Filippinerna 

 Harrison (ort i Filippinerna), MIMAROPA, Province of Mindoro Occidental,

USA 

 Harrison, Arkansas countyhuvudort, Boone County, 
 Harrison, Georgia Washington County, 
 Harrison, Illinois Jackson County, 
 Harrison, Ohio Hamilton County, 
 Harrison, Tennessee Hamilton County, 
 Harrison, Maine Cumberland County, 
 Harrison, Michigan 
 Harrison, New Jersey  Hudson County, 
 Harrison, New York Westchester County, 
 Harrison, Idaho Kootenai County, 
 Harrison, Montana Madison County, 
 Harrison, Nebraska Sioux County, 
 Harrison, Michigan, Macomb County

Se även 
 Harrison County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar